Love Never Dies ("l'amore non muore mai" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
 Love Never Dies, film del 1916 diretto da William Worthington
 L'amore non muore mai (Love Never Dies), film del 1921 diretto da King Vidor

Teatro
 Love Never Dies, musical del 2010 diretto da Andrew Lloyd Webber

Musica
 Love Never Dies, singolo di Belinda Carlisle